Esterházy Pál néven ismert személyek
 Esterházy Pál (1587–1645) galántai báró
 Esterházy Pál (nádor) gróf, birodalmi herceg (1635–1713): katona, Magyarország nádora
 Esterházy Pál Antal (1711–1762) herceg (II. Pál), császári tábornagy, „Fényes Miklós” bátyja
 Esterházy Pál Antal (1738–1794) herceg (I. Antal), császári ezredes, „Fényes Miklós” fia
 Esterházy Pál Antal herceg (1786–1866): a király személye körüli miniszter a Batthyány-kormányban
 Esterházy Pál (1804–1857) galántai gróf
 Esterházy Pál gróf (1805–1877) honvéd ezredes
 Esterházy Pál (diplomata) (1843–1898)
 Esterházy Pál gróf (1883–1915) honvédtiszt
 Esterházy Pál Mária Lajos Antal herceg (1901–1989)

Hasonló
 Paul Esterhazy (1955) osztrák színháztudós, dramaturg, rendező és intendáns

 Lásd még
 Esterházy Antal (egyértelműsítő lap)

Jegyzet